El nombre de Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria es el nombre de varios edificios de la Iglesia católica, catalogados como catedrales en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Virgen de la Candelaria.

 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria (Corumbá)
 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria (Camagüey)
 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez
 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria (Valle de la Pascua)
 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria (Bisáu)
Catedral de Nuestra Señora la Candelaria de (Garagoa)